Список эпизодов американского телесериала «Крик».

Обзор сезонов

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Примечания 

Крик
Крик (телесериал) эпизоды